Сил () — английская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Сил, Айван (род. 1973) — британский художник.
 Сил, Джейни (род. 1973) — американская журналистка и телеведущая.
 Сил, Джон (род. 1942) — австралийский кинооператор.

Псевдоним 
 Сил (настоящее имя Генри Олушеган Адеола Сэмюэл; род. 1963) — британский певец и автор песен.

См. также 
 Сиг (значения)
 Сим
 Сид
 Силл
</noinclude>